Leopard puede hacer referencia a:

Computación e Informática 
 Mac OS X v10.5, conocido como Leopard, sistema operativo de Apple.

Guerra, defensa 
 Leopard 1, carro de combate alemán de la década de 1960.
 Leopard 2, carro de combate alemán utilizado en Alemania y otros países.
 Leopard 2E, carro de combate creado conjuntamente por Alemania y España.

Salud 
 Síndrome LEOPARD, enfermedad de origen genético.

Deportes y competencias 
 Leopard Trek, equipo ciclista profesional.

Calzado y Moda 
 Leopard, marca de calzados deportivos desde 1981